«Княжеские ночи» — название нескольких фильмов и романа:
 «Княжеские ночи» — роман Жозефа Кесселя.
 «Княжеские ночи» — французский немой фильм 1930 года режиссёра Марселя Л’Эрбье.
 «Княжеские ночи» — французский фильм 1938 года режиссёра Владимира Стрижевского.